Mask, eller masken, kan syfta på:

Föremål 
 Ansiktsmask – ett föremål som täcker ansiktet
 Mask (grafik) – ett redskap vid framställning av grafiska bilder med grafisk teknik
 Mask (biograf) – tygstycken som används för att ge en bioduk variabel storlek

Biologi 
 Maskar – ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater
 Daggmask – ett släkte i familjen daggmaskar och ofta vad som menas med maskar

Ifråga om datorer 
 Internetmask – en form av datorvirus som själv sprider sig från dator till dator över Internet
 Mask (dator) – en uppsättning data som tillsammans med en beräkning (operation) används för att extrahera information som lagras på annan plats
 Bitmask – extraherar status för vissa bitar i en binär sträng eller ett binärt tal
 Nätverksmask – för att tolka och sätta IP-adresser

Film och musik 
 Masken (film) – tysk dramafilm från 1920
 Mask (film) – amerikansk dramafilm från 1985
 The Mask (film) – amerikansk komedi från 1994
 Masken (TV-serie) – amerikansk animerad TV-serie från Dark Horse, Film Roman och Sunbow Productions 1995
 Mask (Bauhaus-album) – studioalbum från 1981 av brittiska musikgruppen Bauhaus
 MASK (TV-serie, 1985) – amerikansk animerad TV-serie från 1985-1986 producerad av franska-amerikanska DIC Enterprises, Inc
 Mask (TV-serie, 2015) - sydkoreansk dramaserie från 2015

Förkortningar 
 mask. – en förkortning för maskulinum

Personer 
 Masken – smeknamn på en svensk ishockeyspelare, se Anders Carlsson (ishockeyspelare)

Se även 
 The Mask